Leiodon Wood,1846 - synonim rodzaju ryb Somniosus
 Leiodon Swainson,1839 - synonim rodzaju ryb Sphoeroides